Chopin Shuffle – dwupłytowy album polskiej grupy Levity, wydany w 2010 roku. Drugi album w dyskografii grupy. Muzyka jest w luźny sposób inspirowana twórczością Fryderyka Chopina. Według informacji na okładce, wszystkie utwory są oparte na cyklu 24 preludiów op. 28 Chopina. Na płycie gościnnie występują japoński trębacz Toshinori Kondō, Gaba Kulka, Tomasz Duda, Raphael Rogiński oraz Grzegorz Uzdański, a okładkę zaprojektował Macio Moretti.

Lista utworów 
CD 1

CD 2

Muzycy 
 Jacek Kita - fortepian, pianet, syntezatory, samplery
 Piotr Domagalski - kontrabas, gitara basowa, odgłosy
 Jerzy Rogiewicz - perkusja
 Toshinori Kondō - trąbka elektryczna
 Gaba Kulka - śpiew i tekst
 Raphael Rogiński - gitara elektryczna
 Grzegorz Uzdański - tekst i recytacja
 Tomasz Duda - saksofon barytonowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy jazzowe
Albumy wyprodukowane przez Marcina Borsa
Albumy muzyczne wydane w roku 2010